Jméno a příjmení Lajos Szűcs má více nositelů:

 Lajos Szűcs (fotbalista, 1943) (1943–2020) – maďarský fotbalista
 Lajos Szűcs (fotbalista, 1973) (* 1973) – maďarský fotbalista
 Lajos Szűcs (vzpěrač) (* 1946) – maďarský vzpěrač